Mölln è il nome delle seguenti località:

Mölln – città dello Schleswig-Holstein
 Mölln – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore

Pagine correlate 
 Alt Mölln